Può riferirsi a:
 MEJ – acronimo della rivista scientifica Middle East Journal
 MEJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Meadville, Pennsylvania (Stati Uniti)